Константи́н Ива́нович Бо́гдан () — советский оператор документального кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в селе Пищики (ныне Сквирский район, Киевская область, Украина) в крестьянской семье. По окончании Белоцерковского механического техникума в 1928 году работал сельским учителем.

Окончил операторское отделение Киевского киноинститута в 1936 году, работал на Украинской студии кинохроники в Харькове, сперва ассистентом оператора, а с ноября 1937 года — оператором. С 1939 года — в Киеве.

Участник Великой Отечественной войны с первых дней, с мая 1943 года работал в группе фронтовых киносъёмок Центральной студии кинохроники, затем в киногруппе Воронежского фронта, откуда в декабре 1943 года был уволен за дисциплинарные нарушения. С ноября 1944 года — в киногруппе 1-го Украинского фронта.

В 1945—1969 годах был оператором Украинской студии хроникально-документальных фильмов. Автор более 1000 сюжетов для кинопериодики: «Железнодорожник», «Новости дня», «Пионерия», «Советский Казахстан», «Советский спорт», «Социалистическая деревня», «Союзкиножурнал» и другой. Автор книги «С киноаппаратом по Украине» (Киев; 1964).

Член ВКП(б) с 1946 года, член Союза кинематографистов СССР (1957).

Скончался 18 января 1969 года в Киеве.

Фильмография 
 Оператор

  — Песня о Сталине
  — Колхозы Западной Украины
  — Культура колхозного села
  — Буковина — земля украинская (в соавторстве)
  — Советский Львов
  — Пограничник
  — В Карпатах
  — Октябрь
  — Украина возрождается
  — 1 Мая в Киеве
  — 1 Мая на Украине
  — Победа
  — Польская делегация на Украине
  — 30 лет Октября
  — Славный юбилей
  — Советская Украина
  — 30 лет Советской Украине
  — Дашава — Киев
  — Новая жизнь
  — Слава вождю
  — 1 Мая
  — За мир
  — 34-й Октябрь
  — Первое мая
  — Цветущая Украина
  — Воссоединённая Украина
  — Дружба
  — Снова в родной семье
  — Великое прощание (совм. с группой операторов)
  — На Дунае
  — Песня про Украину
  — 300 лет воссоединения Украины с Россией
  — Кукуруза — культура больших возможностей
  — Живи, Украина!
  — Киев
  — Краков
  — Выставка в Марселе
  — Миллионеры
  — С киноаппаратом по городу Кракову
  — Земля Донецкая — море житейское
  — В далёком селе
  — Село на нашей Украине
  — Жил на земле человек
  — Днепровские зори
  — Казаки в Париже
  — Пойдём напрямик
  — Поют канадцы
  — Людина
  — Василий Порик

 Режиссёр
  — Выставка в Марселе
  — В далёком селе
  — Село на нашей Украине

Награды и премии 
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Сталинская премия первой степени (1948) — за документальную кинокартину «Советская Украина» (1947)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за документальную кинокартину «Цветущая Украина» (1951)
 два ордена «Знак Почёта» (06.03.1950 и 1952)
 3-я премия Вкф (1959; Киев) — за фильм «С киноаппаратом по городу Кракову»

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Родившиеся в Сквирском районе
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Персоналии:ЦСДФ
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР